Татьяна Витальевна Аверьянова (24 марта 1952, Балхаш, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 6 февраля 2020, Москва, Россия) — советский и российский деятель органов внутренних дел, специалист в области методов судебно-экспертных исследований, юрист-криминалист. Доктор юридических наук (1994), профессор (1996). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003). Генерал-майор полиции (2011).

Биография 
Родилась 24 марта 1952 в городе Балхаш, Карагандинской области Казахской ССР.

В 1975 окончила радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского по специальности «инженер-радиофизик». В 1985 окончила заочное отделение аспирантуры при Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

В 1988 во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции СССР защитила кандидатскую диссертацию по теме «Теоретические и методические основы определения расстояния выстрела с учётом метеоусловий» (научный руководитель — профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РСФСР Александр Романович Шляхов). В 1994 в Академии МВД России защитила докторскую диссертацию по теме «Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития».

С 1975 по 1978 — работала в Горьковском Научно-исследовательском радиофизическом институте.

С 1978 по 1988 — работала в Центральной Горьковской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз.

С 1988 по 1991 — профессор кафедры криминалистики Горьковской высшей школы милиции МВД СССР.

С 1995 по 1996 — профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД России.

С 1996 по 1997 — начальник кафедры криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Академии МВД России.

С 1997 по 2004 — начальник кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.

С 2004 по 2012 — первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра при МВД России. Полковник милиции.

Указом Президента Российской Федерации в 2011 присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

С 2012 по 2014 — заместитель начальника департамента по вопросам государственной службы Управления по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Российской Федерации. 

С 2014 по 2016 — профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. 

С 2016 по 2020 — профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета правосудия.

Т. В. Аверьянова — признанный специалист в области методов судебно-экспертных исследований, общей теории судебной экспертизы, проблем криминалистической техники и применения специальных познаний в судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности, законов развития экспертного и криминалистического знания. Член Экспертного совета МВД России по проблемам нормотворческой работы. Вице-президент «Палаты судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова».

Скончалась 6 февраля 2020 в Москве после продолжительной болезни.

Награды 
 Государственные
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003)
 Орден Почёта (2008)

 Общественные
 Лауреат Национальной Премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» (2004)
 Лауреат премии «Честь и Доблесть» (2004)

Труды 
Автор более 170 работ, среди которых 8 монографий, 10 учебников (в соавторстве), 8 учебных пособий по криминалистике (в соавторстве).
 «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования» (учебник, соавтор)
 «Криминалистика» (1999, 2001, 2006, соавтор и соредактор фундаментального учебника для всех юридических вузов страны)
 «Энциклопедии судебной экспертизы» (2000)
 «Эксперт» (2002, практического руководства для экспертов внутренних дел и юстиции)
 «Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебных экспертиз» (1994, монография)
 «Судебная экспертиза. Курс общей теории» (2006, 2009)
 «Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов», 2-е издание, переработанное и дополненное (2011, соавтор и соредактор)
 «Криминалистика», 4-е издание переработанное и дополненное (2013, соавтор, фундаментальный учебник для всех юридических вузов страны)

Литература

Примечания 

Доктора юридических наук
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета
Преподаватели Академии управления МВД России
Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)